Ambrosiana bezeichnet:

 Biblioteca Ambrosiana, eine Mailänder Bibliothek
 Pinacoteca Ambrosiana, ein Kunstmuseum in Mailand
 Scuderia Ambrosiana, einen italienischen Automobilrennstall
 Ambrosiana-Inter den Namen des Fußballklubs Inter Mailand von 1928 bis 1945